Juju steht für:

 Juju (religiöse Praktik), ein Glaubenssystem in Westafrika
 Jùjú, ein nigerianischer Popmusikstil
 Juju (Fidschi), ein Distrikt auf Rotuma in Fidschi
 Juju (Software), eine Software der Firma Canonical zur Modellierung von Diensten

Musikalben:
 JuJu (Album), Studioalbum (1964) des Saxophonisten Wayne Shorter
 Juju (Album), Studioalbum (1981) der Band Siouxsie and the Banshees

Personen:
 Juju (Sängerin) (* 1976), japanische Popsängerin
 Juju (Rapperin) (* 1992), deutsche Rapperin
 Juju, Spitzname von Julius Malema (* 1981), südafrikanischer Politiker
 JuJu Smith-Schuster (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler 

Siehe auch:
 Tak und die Macht des Juju